Echte Frösche steht für: die Gattung der Echten Frösche, siehe Echte Frösche (Gattung)
 die Familie der Echten Frösche, siehe Echte Frösche (Familie)